Разблокируемый контент (ULC) относится к контенту, который доступен в видеоиграх, но недоступен, если игрок не выполнит какие-либо действия, чтобы получить к нему доступ. Разные жанры игр имеют разные стили и варианты открываемого контента, который является стандартным для их игр. Разблокируемый контент варьируется и может варьироваться от одного оружия или улучшения до более чем удвоения количества доступных игроку игровых персонажей.

Методы получения

Предпродажные эксклюзивы 
Многие игры, такие как Left 4 Dead 2 и Battlefield: Bad Company 2, предлагают пользователям предварительно приобрести игру и получить эксклюзивный разблокируемый контент. Чтобы получить эти эксклюзивы, необходимо заказать игру через официальный магазин, прежде чем она поступит в продажу. Как только эта предварительная покупка будет произведена, покупатель получит код, который будет использоваться для получения разблокируемого контента, как только игра станет доступна. Это было сделано многими компаниями по всему миру, такими как североамериканский магазин GameStop, британский Game и многими другими розничными продавцами.

Достижения 

В некоторых играх предусмотрена возможность открытия разблокируемого контента для игроков с помощью системы достижений. Как только игрок выполняет уникальные или сложные действия в игре, такие как убийство босса за ограниченное время, или сбор определённого количества предметов в ходе игры, или просто прохождение игры в целом, игрок может заработать награду, потенциально открывая больше контента, такого как дополнительные предметы или костюмы для использования игроком, чтобы показать мастерство игрока в достижениях.

Интернет 
Иногда единственное действие, необходимое для разблокировки нового контента, — это доступность Интернета. Такие игры, как «Professor Layton and the Curious Village», предлагали игрокам дополнительные головоломки каждую неделю, загружая головоломки из интернета через Wi-Fi соединение с Nintendo, доступное на всех портативных устройствах Nintendo DS.

Скрытые предметы 
Иногда игрок может разблокировать контент, собирая скрытые предметы, найденные на протяжении всей игры. Некоторые игры предлагают систему покупки дополнительного контента, такого как изображения, обои, музыка и тому подобное, отличным примером является серия игр .hack, собирая скрытые предметы их можно обменивать на разблокируемый контент. Иногда игрок может получить эти предметы в зависимости от общего количества найденных скрытых предметов.

См. также 
 Новая игра плюс

Примечания 

Терминология компьютерных игр